Серо Гордо има више значења:
 Округ Серо Гордо (Ајова)
 Серо Гордо (Илиноис)
 Серо Гордо (Северна Каролина)